Knausgård ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Ove Knausgård (* 1968), norwegischer Schriftsteller
 Linda Boström Knausgård (* 1972), schwedische Autorin